LXA steht für:
 Flughafen Lhasa in Tibet (IATA-Code) 
 Luxaviation, luxemburgische Fluggesellschaft (IATA-Code)

LXA